Alone in the Dark – gra komputerowa z 1992 roku
 Alone in the Dark 2 – gra komputerowa z 1994 roku, na konsolach pod tytułem Alone in the Dark: Jack is Back 
 Alone in the Dark 3 – gra komputerowa z 1995 roku
 Alone in the Dark IV: Koszmar powraca – gra komputerowa z 2001 roku
 Alone in the Dark – gra komputerowa z 2008 roku
 Alone in the Dark – film z 1982 roku
 Alone in the Dark: Wyspa cienia – film z 2005 roku, powstały na podstawie gry
 Alone in the Dark II – film z 2008 roku, kontynuacja Wyspy cienia